OnePlus X, model de telèfon intel·ligent de la firma OnePlus
 Ortopiroxè, piroxè de cristal·lització ortoròmbica
 Ortopiroxenita, grup de meteorits marcians representat pel ALH 84001